William Griffin ist der Name folgender Personen:
* Rakim (* 1968), eigentlich William Michael Griffin, US-amerikanischer Rapper
 William Griffin (Geologe), US-amerikanischer Geologe
 William Aloysius Griffin (1885–1950), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Trenton
 William F. Griffin (vor 1856–nach 1860), US-amerikanischer Politiker
 William Richard Griffin (1883–1944), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in La Crosse

Siehe auch:
 W. E. B. Griffin (William Edmund Butterworth III; 1929–2019), US-amerikanischer Schriftsteller